Čep ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Čep (1902–1973), tschechischer Schriftsteller
 Tomáš Čep (1886–1959), tschechoslowakischer Soziologe